Castellana steht für:

Orte in Italien:
 Castellana Grotte, Stadt in der Provinz Bari, Apulien
 Castellana Sicula, Stadt in der Provinz Palermo, Sizilien
 Civita Castellana, Stadt in der Provinz Viterbo, Latium

Personen:
 Georges Castellana (1898–1964), französischer Romanist, Okzitanist und Lexikograf
 Guillermo de Castellana (1912–1986), italienisch-kolumbianischer Geistlicher

La Castellana steht für:
 La Castellana, Großraumgemeinde in der Provinz Negros Occidental, Philippinen

Siehe auch:
 Castelana
 Paseo de la Castellana
 Valle Castellana